Чакте има више значења:

 Чакте (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чакте (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику